The Roman – cortometraggio del 1910 diretto da Francis Boggs
The Roman – cortometraggio del 2007 diretto da Alexander Bornstein
The Roman – film del 2014 diretto da Simon Rawson
The Roman – in produzione